Жабрев — русская фамилия.

Известные носители: 

 Жабрев, Валентин Александрович (1939—2016) — российский учёный-химик, член-корреспондент РАН.
 Жабрев, Иван Андреевич (1898—1939) — советский деятель органов государственной безопасности.
 Жабрев, Фёдор Никитич (1893—1960) — советский военачальник, генерал-майор, полный Георгиевский кавалер.